Van Cortlandt Park–242nd Street est une station aérienne du métro de New York située dans le quartier de Riverdale, dans le Bronx, à proximité du Van Cortlandt Park. Elle est située sur l'une des lignes (au sens de tronçons du réseau) principales, l'IRT Broadway-Seventh Avenue Line (métros rouges), issue du réseau de l'ancienne Interborough Rapid Transit Company (IRT). Sur la base des chiffres 2012, la station était la  fréquentée du réseau.

Elle est empruntée par une unique desserte : les métros 1 y transitent 24/7.

Références

Liens externes 
 

Station du métro de New York
Station de métro inscrite au Registre national des lieux historiques
Registre national des lieux historiques dans le Bronx
Registre national des lieux historiques en 2005
Station de métro mise en service en 1908
Ligne 1 du métro de New York